Білоцерківська битва:

 Білоцерківська битва (1596)
 Битва під Білою Церквою (1626)
 Битва під Білою Церквою (1651)
 Битва під Білою Церковою (1665)
 Облога Білої Церкви (1702)

Битви в Київській області
Історія Білої Церкви